Бели може да се отнася за:
 Бели, село в Северна Македония
 Бели (остров), руски остров в Карско море

 Хора
 Андрей Бели (1880 – 1934), руски писател
 Джузепе Джоакино Бели (1791 – 1863), италиански поет
 Лед Бели (1888 – 1949), американски музикант